BLW steht als Abkürzung für:

 Banaras Locomotive Works, eine indische Lokomotivfabrik bei Varanasi
 Baby-led weaning, babygeführtes Abstillen, siehe Abstillen #Beikost nach Bedarf
 Blockwärter, Mitarbeiter eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens, siehe Fahrdienstleiter
 Borsig-Lokomotiv-Werke GmbH Hennigsdorf, siehe Borsig (Unternehmen)#Bewegte Jahre, 
 Bundesamt für Landwirtschaft, eine Bundesbehörde der Schweizerischen Eidgenossenschaft

BLw steht als Abkürzung für:
 Bahn-Landwirtschaft, eine betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn und des Bundeseisenbahnvermögens

BLW